Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Luis Horna che ha battuto in finale Jürgen Melzer 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Kristian Pless (primo turno)
 Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
 Michael Russell (quarti di finale)
 Luis Horna (Campione)

 Björn Phau (primo turno)
 Hyung-Taik Lee (primo turno)
 Jürgen Melzer (finale)
 Oliver Gross (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 2002